Fernando Rey (atleet) : Spaans atleet
 Fernando Rey (acteur) : Spaans acteur